"Million Miles Away" (canção de The Offspring), single da banda estadunidense The Offspring
 "Million Miles Away" (canção de Espen Lind), single do cantor norueguês Espen Lind
 "Million Miles Away" (canção de Kim Wilde), single da cantora britânica Kim Wilde

Ver também

Desambiguações de música